Petter Hänggi ist der Name folgender Personen:

* Peter Hänggi (Politiker) (* 1942), Schweizer Politiker (CVP)
 Peter Hänggi (Physiker) (* 1950), Schweizer Physiker und Hochschullehrer